Ovimbundu peut désigner :
 les Ovimbundu (ou Mbundu du Sud), un peuple du centre de l'Angola
 l'umbundu, la langue bantoue parlée par les Ovimbundu